Тауза́р (Тозёр) (, ) — город в Тунисе, столица одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город расположен на северо-западном берегу озера Шотт-эль-Джерид. Западнее города находится оазис с финиковыми пальмами, которые наряду с туризмом образуют основной доход местного населения.

Климат 
Таузар имеет жаркий пустынный климат.

Достопримечательности 
Возле Таузара найдены кремнёвые орудия эпохи палеолита возрастом 92 тыс. лет.

Аэропорт Таузар-Нефта.

Примечания 

Города Туниса